Notification, inglese per notifica, può riferirsi a:

 Notification! – cortometraggio di Ashwani Chandnani del 2016
 Notification – cortometraggio di Joe DeVito del 2017
 Notification - Tuean nak.. rak sa loei – serie televisiva thailandese del 2018